Летняя лига НБА 2016 () состояла из трёх профессиональных баскетбольных лиг, организованных НБА, «Орландо Мэджик» и «Юта Джаз» сразу после драфта НБА 2016 года. В ней участвовали все 30 команд НБА, а также сборная Лиги развития. 9 команд НБА приняли участие в длившейся неделю летней лиге в Орландо в «Эмвей-центре» с 2 по 8 июля 2016 года. (Орландо Мэджик выступила 2 составами). 4 клуба НБА участвовали в длившейся четыре дня в летней лиги в Солт-Лейк-Сити в «Вивинт Смарт Хоум-арена» и «Центре Джона Хантсмена».23 команды НБА плюс сборная Лиги развития играли в Парадайзе (около Лас-Вегаса) в «Томас-энд-Мэк Центре» и «Кокс Павильоне» с 8 по 18 июля 2016 года.

Летняя лига в Орландо 
В соответствии со спонсорским соглашением с Southwest Airlines официальное название лиги было (). Все матчи проходили в Эмвей-центре, но не на главной арене. Билеты для широкой публики не продавались.

Участники

Предварительный раунд 
Время начала матчей указано по Восточному времени (ЕТ) (UTC-4)

1 день

2 день

3 день

4 день

5 день

День 6

Чемпионский день 
Время начала матчей указано по Восточному времени (ЕТ) (UTC-4)

Посев 
Посев определяется общей суммы баллов команды после первых шести дней. Восемь очков начисляются в каждой игре: 4 даются за победу матче и 1 очко присуждается за командам за победу в каждой четверти. В случае ничьи в четверти каждой команде начисляется по пол-очка. Если две и более команды набирают одинаковое количество очко, то применяется система тай-брейка:
 Считают общую разницу забитых и пропущенных очков
 Считают общее количество забитых очков
 Бросают жребий

Матч за 9-е место

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Чемпионская игра

Турнирная таблица

Награды 
Джош Коэн, представляющий официальный сайт Орландо Мэджик, определил пять лучших игроков Летней лиги в Орландо:
 Аринзе Онуаку (Орландо Мэджик Вайт) (MVP)
 Стэнли Джонсон (Детройт Пистонс)
 Кэмерон Пэйн (Оклахома-Сити Тандер)
 Джош Ричардсон (Майами Хит)
 Гленн Робинсон III (Индиана Пэйсерс)

Летняя лига в Юте

Участники

Результаты 
Время начала матчей указано по Восточному времени (ЕТ) (UTC-4)

1 день

2 день

3 день

Турнирная таблица

Летняя лига в Лас-Вегасе 
В соответствии со спонсорским соглашением с Samsung Group официальное название лиги было (). Несмотря на то, что «Лас-Вегас» не входит в название лиги, и игры проводятся в Парадайзе, расположенном около Лас-Вегаса, лигу обычно называют Летняя лига НБА в Лас-Вегасе или Летняя лига в Лас-Вегасе.

Участники

Предварительный раунд 
Время начала матчей указано по Восточному времени (ЕТ) (UTC-4)

1 день

2 день

3 день

4 день

5 день

Плей-офф

Посев 
Команды сперва будут посеяны по общей статистике с помощью системы тай-брейк
 Считают результат встреч между собой (применяется только при равенстве показателей двух команд)
 Система очков за четверть (1 очко присуждается за командам за победу в каждой четверти. В случае ничьи в четверти каждой команде начисляется по пол-очка. 0 очков дается командам за поражение в четверти)
 Считают общую разницу забитых и пропущенных очков
 Бросают жребий

В первом раунде играют команды, которые будут посеяны с 9 по 24 номерами. Во втором раунду победители пар первого раунда встретятся с командами, которые посеяны с 1 по 8 номер. В классификационном раунде будут определяться места с 9 по 24. Победители второго раунды выходят в четвертьфинал, где разыграют 4 путевки в полуфинал. Победителя полуфиналов выходят в финал, где разыгрывается звание чемпиона Летней лиг НБА. На всей стадиях плей-офф (кроме финала), если команда с меньшим посевом побеждает команду, посеянную под более высоким номеров, то ей переходит номер посева проигравшей команды.

Первый раунд

Второй раунд

Классификационный раунд

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Турнирная таблица

Награды 
 MVP Летней лиги в Лас-Вегасе: Тайс Джонс (Миннесота)
 MVP финала Летней лиги в Лас-Вегасе: Джериан Грант (Чикаго)

 Первая сборная Летней лиги :
 Тайс Джонс (Миннесота)
 Джордан Макрэй (Кливленд)
 Бобби Портис (Чикаго)
 Бен Симмонс (Филадельфия 76ерс)
 Алан Уильямс (Финикс) 

 Вторая сборная Летней лиги :
 Джейлен Браун (Бостон)
 Тон Мейкер (Милуоки)
 Келли Обри (Вашингтон)
 Норман Пауэлл (Торонто)
 Тайлер Улис (Финикс)

Примечания

Ссылки 
 Official Site
 Летняя лига НБА в Орландо
 Летняя лига НБА в Юте

НБА в сезоне 2016/2017
Летняя лига НБА
2016 год в баскетболе